Десси может означать:
 Десси (; ) — несколько племён в древней и средневековой Ирландия.

Имя собственное 
 Десси, Даниэла (1957—2016) — итальянская оперная певица, сопрано.
Десси, Риккардо (род. 1947) — итальянский футболист.
 Десси, Станис (1900—1986) — итальянский художник.